Zaō – cittadina del Giappone
Zaō – montagna del Giappone
Zaō – stazione sciistica del Giappone

Pagine correlate 
 ZAO